Порин може да се односи на:
 Порин, војсковођа Људевита Посавског
 Порин (награда), хрватска музичка награда
 Порин (опера), опера Ватрослава Лисинског
 Порин (протеин), бета барел протеин.